Benedetto Sborgi – tipografo italiano
 Franco Sborgi – critico d'arte e docente italiano
 Gasparo Sborgi – compositore e organista italiano